Argenteuil kan henvise til:

 Argenteuil – en fransk by og kommune i Val-d'Oise
 Argenteuil (Manet) – et maleri af Édouard Manet
 Argenteuil (amt) – et amt (municipalité régionale de comté) i Quebec
 Argenteuil (valgkreds) – en valgkreds i Quebec, Canada
 Argenteuil—Papineau—Mirabel – en valgkreds i Canada
 château d'Argenteuil – et tidligere kongeslot i Belgien, beliggende i kommunerne Waterloo, Ohain og La Hulpe i provinsen Brabant Wallon
 Argenteuil (Arrondissement) – et arrondissement i departementet Val-d'Oise